Лизимах (, Lysimachos, Lysimachus) може да се отнася за:

 Лизимах, баща на атинския политик Аристид
 Лизимах, син на Аристид
 Лизимах, атински архонт 436/435 пр.н.е.
 Лизимах, баща на сиракузския пълководец Хераклид, който 415/414 пр.н.е. се бие против Атина
 Лизимах от Акарнания, възпитател на Александър Велики
 Лизимах († 281 пр.н.е.), диадох и цар на Тракия
 Лизимах, син на Лизимах и третата му съпруга Арсиноя II
 Лизимах, син на Птолемей II Филаделф и на Арсиноя I и внук на Лизимах
 Лизимах от Телмесос, клиент цар, син на Птолемей Епигон и внук на Лизимах
 Лизимах, син на Береника II и Птолемей III Евергет и правнук на Лизимах
 Лизимах, влиятелен съветник на македонския цар Филип V
 Лизимах (граматик) (ок. 200 пр.н.е.), гръцки граматик и митограф
 Лизимах от Александрия (1 век пр.н.е.), египетски граматик
 Лизимах, крал на Сицилия, на когото е наречен родът цветя Lysimachia
 Лизимах от Александрия, брат на еврейския философ Филон
 Лизимах, приятел на Ирод Велики, който го екзекутира обаче 28/27 пр.н.е.

Градове:
 Лизимахия, древен град в Тракия
 Лизимахия, древен град в Етолия

Жени:
 Лизимаха, в гръцката митология дъщеря на Абант и нимфата Кирена, съпруга на царя на Аргос Талай
 Лизимаха, дъщеря на цар Приам от Троя